Kobuk steht für:
 Kobuk, einen von Helmut Qualtinger erfundenen fiktiven Schriftsteller
 Kobuk.at, ein österreichisches Medien-Watchblog 
 Kobuk River, einen Fluss in Alaska
 Kobuk-Valley-Nationalpark, einen Nationalpark in Alaska
 Kobuk (Alaska), eine Ortschaft in Alaska